Мануйлово — название населённых пунктов:

Россия 
 Мануйлово — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Мануйлово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Мануйлово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Мануйлово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Мануйлово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Мануйлово — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Мануйлово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мануйлово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Мануйлово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мануйлово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Мануйлово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Мануйлово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Мануйлово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Мануйлово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Мануйлово — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Мануйлово — село в Нововодолажском районе Харьковской области.